Le sommet du quartier général de l'OTAN 2005 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant au grand quartier général des puissances alliées en Europe, en Belgique, le , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Février 2005
2005 en Belgique
2005